Ильичёва — женская фамилия; имеет мужскую форму . Известные носители:
 Ильичёва, Анна Васильевна (1927-2002) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр. 
 Ильичёва, Ирина Николаевна (более известна под фамилией Белова; род. 1968) — российская легкоатлетка, тренер высшей категории.
 Ильичёва, Марина Александровна (род. 1939) — советская артистка балета, балетовед, историк балета.
 Ильичёва, Светлана Владимировна (род. 1937) — советская и латвийская журналистка, редактор, хроникёр развития науки Латвийской ССР.